Ваулин — фамилия. Известные носители:
 Ваулин, Александр Евгеньевич (1957—2008) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Ваулин, Василий Егорович (1861—?) — учитель, депутат Государственной думы II созыва от Ярославской губернии.
 Ваулин, Пётр Кузьмич (1870—1943) — русский художник-керамист.
 Ваулин, Юрий Александрович (1963) — советский боксёр.